Пермский регион обслуживания Свердловской железной дороги — филиал ОАО «РЖД». До 2010 года назывался Пермским отделением Свердловской железной дороги. Обслуживает линии РЖД, проходящие через Пермь. Центральной узловой станцией является Пермь-Сортировочная.

История 
 В то время уральская горнозаводская промышленность находилась в кризисе из-за высоких транспортных расходов при перевозке продукции на телегах и речных баржах. Стальная магистраль после начала эксплуатации не только решила эти проблемы, но и надёжно соединила богатейшие природные и производственные ресурсы региона с потребителями и стала транзитным коридором для нарастающего движения товаров из Сибири в европейскую часть России.

4 августа 1878 года в 12 часов пополудни со станции Пермь был отправлен до станции Ляды и обратно пробный поезд, украшенный флагами и зелёными ветками. А вскоре в Пермских губернских ведомостях опубликовано объявление: 1 октября 1878 года открыто правильное товарное и пассажирское движение на всем протяжении Уральской Горнозаводской железной дороги от города Перми до Екатеринбурга, а в сентябре 1879 года была сдана и Луньевская ветка (Чусовская – Березники).

В 1896 году с постройкой линии Екатеринбург — Челябинск железная дорога получила выход на сеть дорог России и стала превращаться в северный ход Транссибирской магистрали.
Первоначально все службы дороги делились на участки. С 1 января 1906 года появились Пермское и Екатеринбургское отделения службы движения, затем Вятское и Чусовское.
23 сентября 1946 года было создано Пермское отделение Пермской железной дороги с подчинением ему предприятий железнодорожного транспорта в пределах отделения в оперативном и хозяйственном отношении. Одновременно было создано Чусовское, Кунгурское и Кизеловское отделения дороги. В 1953 году Пермская железная дорога присоединена к Свердловской. В 1955 году Кунгурское отделение дороги было присоединено к Пермскому, Кизеловское к Чусовскому отделению дороги. 1 января 1957 года открыта ж.-д. ветка Левшино-Няр. В 1997 году Чусовское отделение объединено с Пермским.

Станции 
В составе Пермского отделения находится станция Кабельная, Пермь I, Пермь II, Пермь сортировочная, Верещагино, Лысьва, Чусовская, Ферма, Бахаревка, Голованово, Лёвшино и многие другие.

Линии

См. также 
 Нижнетагильское отделение Свердловской железной дороги
 Уральская горнозаводская железная дорога

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте РЖД
 
 
 Полвека работы, поисков и свершений пермских железнодорожников : [О 50-летнем пути Перм. отд-ния Свердл. ж. д., 1946-1996] / Г. А. Литовченко. - Пермь : Перм. отд-ние Свердл. ж. д., 1996. - 142, [1] с., [28] л. ил.; 21 см.; ISBN (В пер.) (В пер.) : Б. ц.
 Свердловская железная дорога. Пермское отделение. Выписка из техническо-распорядительных актов станций Пермского отделения Свердловской железной дороги [Текст. — Пермь : [б. и.], 1968. — 129 с.; 20 см.]
 Объединенная сессия по изучению производительных сил Пермской области (1960; Пермь). [Тезисы докладов] [Текст] / [Заседание Объединенной сессии Уральского филиала Акад. наук СССР и Пермского совнархоза по изучению производит. сил. Пермской обл.]. - Пермь : [б. и.], 1960. - 152 т.; 23 см. Состояние и перспективный план развития пропускной способности Пермского отделения Свердловской железной дороги, механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных и маневровых работ / М. К. Скумбин. - 1960. - 4 с.
 Скумбин, М. К. Совершенствование организации и управления эксплуатационной работой отделения железной дороги - резерв повышения экономической эффективности перевозочного процесса на железнодорожном транспорте [Текст] : (На опыте Перм. отд-ния Свердл. ж. д.) : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук. (594) / Моск. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. Кафедра "Экономика транспорта". - Москва : [б. и.], 1969. - 22 с., 3 л. черт.
 
 
 Титов А. А., Титова Е. Я. О заболеваемости с временной утратой трудоспособности работников, обеспечивающих движение железнодорожного транспорта //Проблемы экономики, организации и управления в России и мире. – 2018. – С. 152-154.
 Титов А. А. Условия труда и заболеваемость работников локомотивных бригад //ББК 51.244 З 46. – 2019. – С. 139.